Il toponimo Pietrari può riferirsi a diverse località della Romania:
Pietrari, comune del distretto di Dâmbovița
Pietrari, comune del distretto di Vâlcea